

Codici 
 AGY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Argyle Downs (Australia)
 agy – codice ISO 639-3 della lingua alta meridionale
 AGY – codice ISO 3166-2:GB di Anglesey (Regno Unito)

Geografia 
 Agy – un comune francese situato nel dipartimento del Calvados nella regione della Bassa Normandia